Charlotte Rampling (1946-), une actrice britannique d'expression française et anglaise. 
 Danny Rampling (1961-), un disc-jockey et producteur de musique électronique britannique.
 Dennis Rampling (1923–2015), un footballeur anglais. 
 Eddie Rampling (1948-), un footballeur anglais.
 Godfrey Rampling (1909-2009), un athlète britannique spécialiste du 400 mètres.
 Isabelle Rampling (1985-), une nageuse canadienne.